Aschan (uttalas aská:n) är ett efternamn. som burits av bland andra:

 Erik Aschan
 Gunnar Aschan
 Gustaf D:son Aschan
 Ingegerd Aschan
 Johan Lorentz Aschan (1772–1856), svensk företagsledare
 Johan Petter Aschan
 Leo Felix Aschan
 Lisa Aschan
 Magnus Aschan
 Nils Aschan (1850–1932), svensk stadsfiskal och godsägare
 Nils Aschan (skriftställare)
Ossian Aschan (1860–1939), finländsk kemist
 Wilhelm Aschan (1854–1928), svensk militär
 Willand Aschan

Se även 
 Aschan från Östergötland, svensk släkt

Källor 

Svenska efternamn